Nautilus ( „Seefahrer, Seemann“) steht für:

 Nautilus (Gattung), Tiergattung aus der Familie der Perlboote

Fahrzeuge:
 Nautilus (Jules Verne), ein U-Boot in verschiedenen Romanen von Jules Verne
 Nautilus (U-Boot, 1800), ein U-Boot des Amerikaners Robert Fulton aus dem Jahre 1800
 Nautilus (U-Boot, 1917), ein U-Boot des Australiers Hubert Wilkins für dessen Nordpol-Expedition 1931
 Nautilus (U-Boot, 2008), ein U-Boot des Konstrukteurs Peter Madsen
 USS Nautilus – sechs verschiedene Fahrzeuge der US-Marine
 ein französisches U-Boot der Saphir-Klasse

 Nautilus (M 2659), ein Binnenminensuchboot der deutschen Bundesmarine (1966–1994)
 Nautilus (Schiff, 1919), ein Minensuchboot und später Versuchsboot der deutschen Reichs- und Kriegsmarine
 Nautilus, Forschungsschiff, 1967 gebaut als A. v. Humboldt
 Nautilus (Schiff, 1991), ein Binnenfahrgastschiff der Frankfurter Primus-Linie
 Nautilus (Raumstation), eine geplante private Raumstation der Bigelow Aerospace
 Nautilus-X, eine Konzeptstudie für ein interplanetarisches Raumschiff der NASA
 Nautilus E20 und E30, 30-Tonner-Zugmaschinen des US-Elektroautoherstellers Balqon Corporation

Weiteres:
 Nautilus (Dateimanager), einen Dateimanager für die Desktop-Umgebung GNOME
 eine Modellreihe des Schweizer Uhrenherstellers Patek Philippe
 Nautilus Head, Landspitze der Pourquoi-Pas-Insel, Antarktis
 Nautilus Minerals, eine Firma, die Erze am Meeresgrund fördern möchte
 Sacnoth, einen japanischen Computerspielentwickler (Firmenbezeichnung ab dem Jahr 2000)
 einen Hersteller von Fitnessgeräten (siehe Arthur Jones)
 Edition Nautilus, einen Hamburger Verlag (seit 1974) für Biographien, Belletristik und politische Sachbücher
 Nautilus (Magazin), ein deutsches Magazin für Abenteuer und Phantastik
 Nautilus Pompilius, eine russische Rockband
 Nautilus (Frontex), eine Frontex-Operation zum Schutz der europäischen Außengrenzen (Mittelmeer zwischen Nordafrika und Malta/Süd-Italien)
 (9769) Nautilus, einen Asteroiden
 Nautilus Rupes, eine Rupes auf dem Planeten Merkur

Siehe auch:
 Nautile, französisches Tiefsee-U-Boot von 1984